Fort Sint-Jan (Stekene), een voormalig fort te Stekene
Fort Sint-Jan (Zuiddorpe), een voormalig fort nabij Zuiddorpe